

Новотроїцьке сільське поселення — сільське поселення, Старошайговський район, Мордовія
 Новотроїцьке сільське поселення — сільське поселення, Читинський район, Забайкальський край
 Новотроїцьке сільське поселення — сільське поселення, Шабалінський район, Кіровська область